Hoops (album), een album van de Australische rockband The Rubens
 Hoops (band), een Amerikaanse indiepopband
 Hoops (computerspel), een computerspel uit 1989 van Aicom Corporation
 Hoops (nummer van The Rubens), een nummer van de Australische rockband The Rubens
 Hoops (nummer van Ruby), een nummer van de Canadese triphopformatie Ruby
 Hoops (televisieserie), een Amerikaanse sitcom
 HOOPS Visualize, software voor het renderen van 3D-animaties voor mobiele telefoons en desktopplatformen

Zie ook 
 Celtic FC, een Schotse voetbalclub waarvan The Hoops een bijnaam is
 Shamrock Rovers FC, een Ierse voetbalclub waarvan The Hoops een bijnaam is
 Hoop (doorverwijspagina)